Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 2017 war die 42. Austragung der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 18. bis 27. November 2017 im Al-Arabi Sports Club in der katarischen Hauptstadt Doha statt.

Weltmeister wurde der Inder Pankaj Advani, der das Finale gegen den Iraner Amir Sarkhosh gewann. Er erzielte zudem im Gruppenspiel gegen den Brasilianer Victor Sarkis mit 138 Punkten das höchste Break des Turniers.

Nach Streitigkeiten zwischen dem Profiverband WPBSA und dem Amateurverband IBSF ist der Sieger der IBSF-Snookerweltmeisterschaft nicht mehr für die Snooker Main Tour qualifiziert. Daher ist Pankaj Advani als amtierender IBSF-Weltmeister auch nicht für die Main-Tour-Saison 2018/19 spielberechtigt.

Modus 
Die 88 Teilnehmer wurden in 16 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. 64 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die vom 23. bis 27. November im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Finale

Century-Breaks

Weblinks 
 Offizielle Website
 IBSF-Snookerweltmeisterschaft 2017 bei CueTracker

Einzelnachweise 

2017
Snookerveranstaltung 2017
Billardturnier in Doha